La communauté de communes du Pays-Yonnais (CCPY) est une ancienne structure intercommunale à fiscalité propre française située dans le département de la Vendée, en région Pays-de-la-Loire.

Créée le , elle disparaît le  au profit d’une communauté d’agglomération regroupant les mêmes communes, La Roche-sur-Yon-Agglomération.

Territoire communautaire

Composition 
La communauté de communes du Pays-Yonnais rassemblait 15 communes.

Géographie 
La communauté de communes du Pays-Yonnais était située au centre du département de la Vendée, autour de l’agglomération de La Roche-sur-Yon. Géographiquement, elle appartenait au Bas Bocage vendéen.

La superficie du territoire communautaire était de , avec une altitude variant de  (à Chaillé-sous-les-Ormeaux) à  (à La Chaize-le-Vicomte).

Elle était traversée par quatre cours d’eau principaux : l’Ornay, le Marillet, la Riaillée et l’Yon.

Instances administratives 
À l’exception de Landeronde, Dompierre-sur-Yon et La Ferrière, qui appartenaient au canton de La Mothe-Achard pour la première à celui des Essarts pour les suivantes, toutes les communes étaient contenues dans le périmètre des cantons dont La Roche-sur-Yon était le chef-lieu (La Roche-sur-Yon-Nord et La Roche-sur-Yon-Sud).

Aussi, seule Landeronde dépendait de l’arrondissement des Sables-d’Olonne, les autres relevant de l’arrondissement de La Roche-sur-Yon.

Histoire 
En 1978, le syndicat intercommunal à vocation unique de l’Yon est créé afin de protéger la vallée de la rivière. Ainsi, 8 communes du sud du  s’associent dans ce cadre : Aubigny, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Les Clouzeaux, Nesmy, La Roche-sur-Yon, Saint-Florent-des-Bois, Rosnay et Le Tablier.

Le , après approbation de la commission départementale de coopération intercommunale de la Vendée, le syndicat mixte pour la promotion et le développement du Pays yonnais est constitué entre des communes de l’aire urbaine de La Roche-sur-Yon, au nombre de 15 : Aubigny, Chaillé-sous-les-Ormeaux, La Chaize-le-Vicomte, Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Ferrière, Fougeré, Landeronde, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, La Roche-sur-Yon, Saint-Florent-des-Bois, Le Tablier, Thorigny et Venansault.

Le syndicat mixte, également désigné sous le nom de syndicat du Pays yonnais (SPY), est transformé en communauté de communes du Pays-Yonnais au . Le périmètre reste le même, bien que les conseils municipaux de Mouilleron-le-Captif et de Venansault aient refusé l’élévation en intercommunalité à fiscalité propre.

Alors que la communauté de communes est associée à la communauté de communes Vie-et-Boulogne dans le cadre du syndicat intercommunal Yon et Vie, un arrêté préfectoral du  transforme cette structure en syndicat mixte du pays Yon et Vie et lui délègue la compétence de « pays ».

En , le conseil communautaire décide que la communauté de communes devienne une communauté d’agglomération au . Cette décision se traduit par un arrêté préfectoral du  portant création de La Roche-sur-Yon-Agglomération au  suivant.

Économie 
Voici quelques chiffres qui caractérisaient l’économie du Pays-Yonnais :
  dont  dans le secteur privé ;
  des actifs du département ;
 croissance de la population active de  entre 1990 et 1999 ;
  entreprises dont  entreprises de service et 950 entreprises artisanales ;
  de chômage en 2001 ;
  étudiants.
 
Source : communauté des communes du Pays-Yonnais.

Administration

Siège 
Le siège de la communauté de communes était situé au 40, rue Pasteur, puis au 54, rue René-Goscinny, à La Roche-sur-Yon.

Présidence 
De sa création à 2001, la présidence de la communauté de communes était régulièrement renouvelée. En effet, en vertu d’un accord entre maires, on procédait tous les trois ans à une alternance entre un représentant de La Roche-sur-Yon et un représentant de la couronne yonnaise.

Après cette date, le président est élu en fonction de l’étiquette politique arrivée en tête dans les communes de la communauté de communes aux élections municipales (2001 et 2008).

Compétences 

La communauté de communes exerçait plusieurs compétences conformément aux Statuts de la communauté de communes du Pays-Yonnais, créés par l’autorité préfectorale compétente, c’est-à-dire le préfet de la Vendée puisque le siège était situé dans l’arrondissement de La Roche-sur-Yon.

Mis en place par l’arrêté préfectoral du , avec effet au , ces statuts ont fait l’objet de plusieurs modifications, par d’autres arrêtés :

 l’arrêté 01-DRCLE/2-179 du  ;
 l’arrêté 06-DRCLE/2-334 du  ;
 l’arrêté 09-DRCTAJE/3-41 du .

Ces compétences étaient notamment :

Régime fiscal et budget

Régime fiscal 
En 2009, le régime fiscal de la communauté de communes était celui de la fiscalité additionnelle avec fiscalité professionnelle de zone.

Budget et fiscalité

Projets et réalisations

Bulletins intercommunaux 
D’ à , le syndicat du Pays yonnais puis la communauté de communes ont édité 13 numéros d’une revue trimestrielle,  Mag : Le Magazine d’expressions du Pays yonnais.

En  le  de  Mag devient Le Pays yonnais : Communauté de communes du Pays-Yonnais. Il est édité jusqu’au , paru en .

Identité visuelle

Notes et références 
 Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée   Référence notée « RAA » dans le texte

 La Roche Magazine (1986-1993), puis, Roche Mag (1993-2016), magazine municipal de La Roche-sur-Yon   Référence notée « RM » dans le texte

 Autres références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Histoire du découpage intercommunal de la Vendée
 La Roche-sur-Yon-Agglomération

Administration territoriale de La Roche-sur-Yon
Ancienne communauté de communes dans la Vendée
Division administrative fondée en 1994
Division administrative disparue en 2009